Francesco Sprovieri, giurista e politico italiano, senatore del Regno d'Italia
Serafino Sprovieri, arcivescovo cattolico italiano
Vincenzo Sprovieri, politico italiano, senatore del Regno d'Italia